Carlo Francovich – partigiano e storico italiano
 Riccardo Francovich – archeologo e storico italiano
 Massimo De Francovich – attore e doppiatore italiano.